Алкио́на ( — зимородок), в латинской
транслитерации — Альциона.

 Альциона — звезда в созвездии Тельца.
 Альциона — альманах, издававшийся в Санкт-Петербурге с 1831 по 1833 год.
 «Алкиона» — один из кораблей Жак-Ива Кусто.
 «» — псевдо-платоновский диалог.

В древнегреческой мифологии 
 Алкиона (плеяда) — одна из семи плеяд.
 Алкиона (дочь Идаса) — дочь Идаса и Марпессы, жена Мелеагра.
 Алкиона (дочь Сфенела) — аргосская жрица.
 Алкиона (дочь Эола) — дочь Эола, жена Кеика.
 Алкиона — мать Элефенора (от Халкодонта).